Дзержинец — значения:

Топоним 
 Дзержинец — посёлок, Усольский район, Пермский край, Россия

Футбольные клубы 
 «Дзержинец» — футбольный клуб из Дзержинска (Украинская ССР).
 «Дзержинец» — название команды «Бежица» Брянск в 1936—1951 годах.
 «Дзержинец» — название команды «Ракета» Горький в 1940-х годах.
 «Дзержинец» — название команды «Вагоностроитель» Кременчуг в 1949—1954 годах.
 «Дзержинец» — название команды «Заря» Луганск в 1936—1948 годах.
 «Дзержинец» — название команды «Коломна» в 1936—1942 и 1945—1952 годах.
 «Дзержинец» — название команды «Кировец» Ленинград в 1947—1948 годах.
 «Дзержинец» — название команды ««Торпедо» Мытищи» с 1929 по середину 1940-х годов.
 «Дзержинец» — название команды «Сибирь» Новосибирск в 1971 году.
 «Дзержинец» — название команды ««Уралец НТ» Нижний Тагил» в 1946—1953 годах.
 «Дзержинец» — название команды «Металлист» Харьков в 1946—1956 годах.
 «Дзержинец» — название команды «Авангард» Челябинск в 1946—1953 годах.
 «Дзержинец-СТЗ» — футбольный клуб из Сталинграда (в 1936 году), ныне — «Ротор» Волгоград.

Хоккейные клубы 
 «Дзержинец» — название команды «Трактор» Челябинск в 1947—1952 годах.

Другое 
 Дзержинец (подпольная комсомольская группа)